Massive steht für:
 Massive, ein Computerprogramm zur Berechnung von computeranimierten Armeen und Schlachten
 Massive Attack, eine Band, die sich zeitweilig nur Massive nannte
 NI Massive, ein kommerzieller Software-Synthesizer

Siehe auch:
 Massiv